Dunbarton (Dunbartonshire) – hrabstwo historyczne w Szkocji
 Dunbarton – opuszczone miasto w USA, w stanie Karolina Południowa
 Dunbarton – miasto w USA, w stanie New Hampshire

Zobacz też 
 Dumbarton